CEB eller Ceb kan syfta på:

 CEB – en flygplats i Filippinerna, se Mactan-Cebu International Airport
 CEB – det tidigare namnet på det europeiska basebollförbundet (Confederation of European Baseball), se World Baseball Softball Confederation Europe
 ceb – språkkod för ett språk talat i delar av Filippinerna, se Cebuano
Sébastien "Ceb" Debs – en professionell Dota 2-spelare för e-sportlaget OG.